Хендрик (Хендри) Крюзен (родился 24 ноября 1964 в Алмело, Оверэйсел) — нидерландский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции левого крайнего полузащитника.

Клубная карьера 
 
Крюзен дебютировал в профессиональном футболе всего в 16 лет в составе «Хераклес Алмело». После двух полных сезонов с «Ден Босх», за время которых он забил 22 гола, Крюзен подписал контракт с грандом чемпионата, ПСВ. В составе клуба появлялся редко, тем не менее, команда в сезоне 1988/89 сделала дубль, а Крюзен был отдан в аренду своей предыдущей команде.
 
Крюзен провёл следующие пять лет в соседней Бельгии, представляя «Кортрейк», «Льеж» и «Варегем». После вылета последнего из высшего дивизиона он вернулся в родную страну, присоединившись к своему первому профессиональному клубу, «Хераклес», и в январе 1996 года перешёл в АЗ.
 
В 2002 году после пребывания в нидерландском первом дивизионе с «Гоу Эхед Иглз» и двух лет в любительском футболе Крюзен ушёл из спорта после 20 профессиональных сезонов, имея в активе 556 игр и 148 голов. Сразу же после этого он вернулся в свою первую команду в качестве помощника главного тренера, эту должность он занимал в течение 11 лет. С 2013 года работает ассистентом Петера Боша в «Витессе».

Международная карьера 
 
Крюзен дебютировал в сборной Нидерландов 16 декабря 1987 года на выездном матче квалификации к Евро-1988 против сборной Греции, его команда победила со счётом 3:0.
 
Он был взят тренером Ринусом Михелсом на заключительный этап чемпионата Европы в ФРГ, однако он на поле не выходил, тем не менее его сборная выиграла турнир.

Достижения

Клуб 

«Хераклес»:
 Первый дивизион: 1984/85, 1994/95

ПСВ:
 Чемпионат Нидерландов: 1988/89
 Кубок Нидерландов: 1988/89

Сборная 
 Чемпионат Европы: 1988

Ссылки 
 Beijen profile 
 Stats at Voetbal International 
 

Футболисты Нидерландов
Чемпионы Европы по футболу
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Хераклес»
Игроки ФК «Ден Босх»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Кортрейк»
Игроки ФК «Льеж»
Игроки ФК «Варегем»
Игроки ФК АЗ
Игроки ФК «Гоу Эхед Иглз»
Игроки ФК АГОВВ